Чекмень — река в России, протекает в Пермском крае и Свердловской области. Устье реки находится в 24 км по правому берегу Большой Именной. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тура от истока до впадения реки Тагил, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501212111200004435.

Примечания 

Бассейн Туры
Реки Горнозаводского района
Реки Кушвинского городского округа
Реки Качканарского городского округа